Jenny Rautionaho (ur. 26 lipca 1996 w Rovaniemi) – fińska skoczkini narciarska, reprezentantka Ounasvaaran Hiihtoseura.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 grudnia 2009 w Rovaniemi podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 72,0 m na skoczni normalnej.

Jej ojciec, Esko Rautionaho, również był skoczkiem narciarskim.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińskie skoczkinie narciarskie
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Rovaniemi